Ашбрук, Эшбрук () — фамилия.

Известные носители 
 Виконт Эшбрук — аристократический титул пэрства Ирландии.
  (1918—1980) — американский астроном.
 Ашбрук — крупный ударный кратер в районе южного полюса на обратной стороне Луны, в 1994 году названный именем Джозефа Ашбрука.
  (1928—1982) — американский политик, член Палаты представителей США (1961—1982), сын политика Уильяма Ашбрука.
 Эшбрук, Дэна (род. 1967) — американский актёр.
  (1882—1958) — американский филателист, обладатель Медали Кроуфорда за работу об американских 10-центовых марках 1851—1857 годов (1937); включён в «Список выдающихся филателистов» (1950).
  (1896—1976) — американский яхтсмен, серебряный медалист летних Олимпийских игр 1932 года в классе 6-метровых яхт.
  (род. 1956) — американский журналист, ведущий дискуссионной передачи On Point, транслировавшейся Национальным общественным радио (2002—2017).
  (1867—1940) — американский политик, член Палаты представителей США (1907—1921, 1935—1940).
  (1922—2009) — американский музыковед, профессор оперы Филадельфийского колледжа исполнительских искусств (ныне — Университет искусств; 1974—1984), исследователь творчества итальянского композитора Гаэтано Доницетти.
  (род. 1975) — британский химик, профессор физической химии Сент-Эндрюсского университета (с 2013), лауреат премии Кордей — Моргана Королевского химического общества (2015) за исследования структуры материалов с использованием твердотельной магниторезонансной спектроскопии и прямых расчётов в рамках теории функционала плотности.
  (род. 1934) — американский политик, супруга Джона Ашбрука, после его смерти избранная на его место в Палате представителей США на период до завершения срока (1982—1983).